

Имя 
 Серве́р — с персидского имя переводится как глава, предводитель, президент.
 Серве́р — тюркское имя, распространено в Азербайджане и среди татар. Возможно, связано с арабским именем Сурур (радость), которое по-персидски пишется так же, как и слово «сервер» (аппарат).

Компьютерные технологии 
Се́рвер (от , обслуживающий):
 Сервер — программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов. Например - веб-сервер.
 Сервер — компьютер (или специальное компьютерное оборудование), выделенный и/или специализированный для выполнения определенных сервисных функций.